Алфредо Мастарда Фільйо (* 1946) — бразильський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Валдо Фільйо — бразильський футболіст, грав на позиції півзахисника
 Кафе Фільйо — бразильський державний діяч, адвокат, віце-президент (1951—1954), потім президент Бразилії (1954—1955)
 Маріано Феррейра Фільйо — бразильський футболіст, правий захисник клубу «Севілья»
 Університет штату Сан-Паулу Жуліо ді Мескіта Фільйо — система публічних університетів в бразильському штаті Сан-Паулу